Admeto (do grego 'Ἄδμητος' Admetos, significando "Indomado" ou "Indomável") na mitologia grega foi um rei de Feras, cidade da Tessália, sucedendo seu pai Feres na cidade nomeada em seu nome. Admeto foi um dos Argonautas e participou da caçada ao Javali calidônio. Era pai de Eumelos e Perimele, e sua esposa Alcestes se ofereceu para morrer em seu lugar.

Mitologia 

Ele era famoso por sua justiça e hospitalidade. Quando Apolo foi sentenciado a um ano de servitude a um mortal como punição por matar Delfina, ou segundo uma tradição mais tardia, os Ciclopes, o deus escolheu Admeto como seu pastor. Apolo em recompensa ao tratamento que recebeu de Admeto - o poeta helênico Calímaco de Alexandria faz dele um dos eromenos de Apolo — fez todas as suas vacas ter gêmeos enquanto ele serviu como seu pastor.

Genealogia

|}

Argonautas
Reis de Feras